Municipio de Gardfield puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:

Municipio de Garfield (Dakota del Norte)
Municipio de Garfield (condado de Antelope, Nebraska)
Municipio de Garfield (condado de Bay, Míchigan)
Municipio de Garfield (condado de Buffalo, Nebraska)
Municipio de Garfield (condado de Calhoun, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Clare, Míchigan)
Municipio de Garfield (condado de Clark, Dakota del Sur)
Municipio de Garfield (condado de Clay, Dakota del Sur)
Municipio de Garfield (condado de Clay, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Clay, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Cuming, Nebraska)
Municipio de Garfield (condado de Custer, Nebraska)
Municipio de Garfield (condado de Decatur, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Dickinson, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Douglas, Dakota del Sur)
Municipio de Garfield (condado de Ellsworth, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Finney, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Grand Traverse, Míchigan)
Municipio de Garfield (condado de Grundy, Illinois)
Municipio de Garfield (condado de Hamlin, Dakota del Sur)
Municipio de Garfield (condado de Hancock, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Ida, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Jackson, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Kalkaska, Míchigan)
Municipio de Garfield (condado de Kossuth, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Lac qui Parle, Minnesota)
Municipio de Garfield (condado de Lyon, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Mackinac, Míchigan)
Municipio de Garfield (condado de Mahaska, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Montgomery, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Newaygo, Míchigan)
Municipio de Garfield (condado de Ottawa, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Pawnee, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Phelps, Nebraska)
Municipio de Garfield (condado de Plymouth, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Pocahontas, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Polk, Minnesota)
Municipio de Garfield (condado de Roberts, Dakota del Sur)
Municipio de Garfield (condado de Rush, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Sioux, Iowa)
Municipio de Garfield (condado de Smith, Kansas)
Municipio de Garfield (condado de Spink, Dakota del Sur)
Municipio de Garfield (condado de Wabaunsee, Kansas)